Ромуло Соуза Орестес Калдейра (; ) — бразильский и итальянский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру Ромуло в скромных бразильских клубах из низших дивизионов. 10 июля 2010 года игрок перебрался в более известный «Крузейро», но заиграть ему там не удалось. Аренда в «Атлетико Паранаэнсе» тоже была неудачной. Тем не менее, в 2011 году его купила итальянская «Фиорентина». Итальянским клубом он использовался в системе ротации состава. Сезон 2013/14 Ромуло проводит на правах аренды в «Вероне». В этом клубе он отлично проявил себя и являлся одним из ключевых игроков.

В январе 2019 года Соуза отправился в аренду в «Лацио».

Достижения 
  Чемпион Италии (1): 2014/15
  Обладатель Кубка Италии (2): 2014/15, 2018/19
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА (1): 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Вероны»

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Метрополитано»
Игроки ФК «Шапекоэнсе»
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Брешиа»